BIAR steht für:
 Flughafen Akureyri (ICAO-Code), isländischer Flughafen

Biar steht für:
 Biar, südostspanische Gemeinde
 Biar, Volksgruppe in Indien

Abkürzung